Санта-Тринита — у этого слова есть несколько значений:

 Санта-Тринита — католическая церковь Святой Троицы во Флоренции;
 Санта-Тринита — мост через реку Арно во Флоренции.